Augustyniak ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Augustyniak (1940–2006), polnischer Theaterregisseur
 Julie Augustyniak (* 1979), US-amerikanische Fußballspielerin
 Lidia Augustyniak (* 1994), polnische Diskuswerferin
 Nancy Augustyniak (* 1979), US-amerikanische Fußballspielerin
 Rafał Augustyniak (* 1993), polnischer Fußballspieler